Барон Иоганн Бальтазар (Иван Иванович) фон Кампенгаузен (;  — ) — шведский, затем российский государственный деятель. Отец Балтасара Кампенгаузена (1745—1800). Дед Балтаза́ра Балтаза́ровича Кампенга́узена, российского государственного деятеля.

С 1711 года на русской службе. Наивысший пост в карьере Кампенгаузена — должность генерал-губернатора Финляндии, которую он занимал в 1742—1743 годах. Выйдя в отставку, получил большие поместья в Лифляндии.

Биография 
Бальтазар фон Кампенгаузен был десятым из одиннадцати детей шведского полковника и вицекоменданта Риги Иоганна Германа фон Кампенгаузена (* 1641, Стокгольм, † 1705, Рига) и Агнесы Маргареты, урождённой Гюльденхофф (* 1653, Johannisberg, † 1703, Дерпт). Шестеро из его братьев и сестёр умерли в детстве, один из братьев был убит на Северной войне.

Ещё мальчиком в возрасте десяти лет Бальтазар принял участие в битве под Нарвой (1700) на стороне Швеции.

С 1703 по 1704 он учился в лицее в Риге и был выпущен из него секундом.

После двух лет военной службы, он был зачислен в войска генерала Левенгаупта и в 1707 году был произведён в лейтенанты.

В 1708 году Кампенгаузен был ранен в битве при Лесной выстрелом в голову, а четыре месяца спустя он вернулся в борьбу с войсками и был произведён в майоры.

После Полтавской битвы он бежал вместе с королём Карлом XII через Днепр в Бендеры, которые тогда принадлежали Турции.

Осенью 1710 года он был послан с секретной депешей в Швецию, но был арестован в Польше и был вынужден поступить на российскую службу.

В 1712 году он был произведён в полковники Российской армии и принял участие в крупнейших сражениях Северной войны, на которой был ранен пять раз.

В 1725 году в качестве одного из старейших полковников Российской Императорской армии он был удостоен чести нести гроб на похоронах царя Петра Великого.

В 1726 году Кампенгаузен был переведён в генерал-майоры Российской Императорской армии.

В 1727 году он приобрёл мызу Orellen в Лифляндии, которая впоследствии стала родовым имением дворянского рода фон Кампенгаузен.

В 1742 году он был произведён в генерал-лейтенанты.

После увольнения из русской армии он служил два года в качестве генерал-губернатора Финляндии с 1742 по 1744 год.

11 июня 1744 года Бальтазар Кампенгаузен был возведён в бароны Шведского королевства.

Составил «Alphabetisches Verzeichniss der Liv- und Esthländer, welche vom Jahr 1700—1747 in Diensten gestanden haben» (в «Neue Nordische Miscellen» A. W. Hupel’я, XVII, 236—252).

Награды 
 Орден Щедрости
 Орден Святого Александра Невского (15.07.1744)

Потомки 
Бальтазар фон Кампгаузен был женат дважды.

1 мая 1712 года сочетался браком с Маргаритой Лилиенгрин (29.09.1679—23.12.1733). В этом браке он имел двух дочерей и трех сыновей, в том числе:
 Иоганн Кристоф фон Кампенгаузен (05.03.1716—03.12.1782) - российский полковник, действительный тайный советник и ордена Святой Анны кавалер.
 
5 августа 1736 году он женился на Хелене Юлиане фон Страэльборн, в этом браке родились две дочери и один сын:
 Бальтазар II фон Кампенхаузен (1745—1800) — российский тайный советник, сенатор и Лифляндский губернатор.

См. также 
 Кампенгаузен, Балтасар Балтасарович

Примечания

Литература

Ссылки 

 

 

Государственные деятели Российской империи
Государственные деятели Финляндии
Иоганн Бальтазар фон